Wit-Russisch curlingteam (mannen)
Wit-Russisch curlingteam (vrouwen)
Wit-Russisch curlingteam (gemengd)
Wit-Russisch curlingteam (gemengddubbel)